Meus Momentos é o quinto álbum do cantor Edson Gomes, lançado em 1997.

Lista de faixas

CD 1

CD 2 

Álbuns de 1999
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de reggae